Boadicea ():

 Боадицея (ум. в 61 году) — властительница кельтского племени иценов в Древней Британии, восстававшая против римского владычества.
 «Бодицея» — серия крейсеров британского Королевского флота, построенная в 1909—1910 годы.
 «Boadicea» (1987) — хит альбома «Enya» ирландской певицы Энии.